ТПБ — многозначная аббревиатура:
 ТПБ — Таджпромбанк
 ТПБ — тележка платформенная металлическая с трубчатыми бортами
 ТПБ — территориальное подразделение банка
 ТПБ — токоприёмник Белова
 ТПБ — тонкоигольная пункционная биопсия
 ТПБ — топливо печное бытовое
 ТПБ — труба перископическая бинокулярная 
 ТПБ — тюремная психиатрическая больница 
 ТПБ — Танк переехал Боярскрго(Российская панк-рок группа)

См. также 
  — аббревиатура латиницей